Pistor est un patronyme qui constitue une latinisation de boulanger.

Patronyme 

 Alfred Frédéric Édouard Pistor (1849-1932) est un général français ;
 Ludger Pistor (°1959) est un acteur allemand ;
 Hermann Pistor (°1832) peintre allemand ;
 Betty Pistor (1802–1877) actrice de théâtre autrichienne ;
 Ludwig Pistor (1898-1952), professeur d'université allemand ;
 Elke Pistor (°1967) écrivain allemand ;
 Felix Pistor (1888-1937) personnalité politique autrichienne, député au Conseil national ;
 Daniel Friedrich Ludwig Pistor (1807-1886) juriste et révolutionnaire allemand.

Toponyme 
 Le ponte del Pistor est un pont sur le Rio del Piombo à Venise